Армя́нка может означать:
 Армянка — лицо женского пола армянской национальности.

 Армянка — прежнее название села Вернянка в Липовецком районе Винницкой области.

Реки 
 Армянка — река России, приток Белой.
 Армянка — река в Азербайджане, впадает в залив Кызылагадж.

См. также 
 Армянин (значения)